Ryska superligan i ishockey 2000/2001 var den femte säsongen av RSL, den då högsta serien av ishockey i Ryssland. 18 lag deltog i ligan och Metallurg Magnitogorsk vann mästerskapet.

Grundserien
I grundserien spelades först i 34 omgångar. Därefter delades serien upp i tre grupper efter placering och lagen spelade ytterligare tio omgångar, slutställningen ses nedan.

Första rundan

Andra rundan

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 2000/2001
2000 i Ryssland
2001 i Ryssland
Säsonger av Ryska superligan i ishockey